Jacinto Pais de Mendonça — advogado e político brasileiro
 João Carlos Paes Mendonça — empresário brasileiro
 Mamede Paes Mendonça — empresário brasileiro
 Pedro Paes Mendonça — empresário brasileiro

Desambiguações de antropônimos